Il singolare del Canada Open 1990 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Ivan Lendl era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Michael Chang ha battuto in finale 4–6, 6–3, 7–6 Jay Berger.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

ATP Tour 1990
Canada Open 1990